Седьмой сезон женской сборной России по футболу.

Матчи женской сборной России по футболу в 1998

Официальные матчи 

сборная России начала сезон на болгарском курорте Албена, где вместе со сборными Румынии, Молдавии, Белоруссии и Болгарии участвовала в I турнире Кубок Албены (ранее Кубок «Гранд Отеля Варна»).
 Легенда

Нападающая сборной США Миа Хамм забила свой 100-й гол в карьере (за сборную) в ворота сборной России.

Игры и голы 

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Мира 1999